

Geografia
 Piazzano – frazione italiana divisa fra i comuni di Tuoro sul Trasimeno e Cortona

Persone
 Elia Piazzano – calciatore italiano
 Marcello Piazzano – giornalista e conduttore televisivo italiano
 Piero Piazzano – ingegnere e giornalista italiano